Дом Черниговской мужской торговой школы — памятник архитектуры местного значения в Чернигове. Сейчас в здании размещается Черниговский филиал Национальной академии статистики, учёта и аудита.

История 
Решением исполкома Черниговского областного совета народных депутатов от 28.04.1987 № 119 присвоен статус памятник архитектуры местного значения с охранным № 36-Чг под названием Дом школы. 

Здание имеет собственную «территорию памятника» и расположено в «комплексной охранной зоне памятников исторического центра города», согласно правилам застройки и использования территории. На здании установлена информационная доска.

Описание 
Кирпичный, 2-этажный, Т-образный в плане дом с выступающим за красную линию ризалитом. Фасад центральной части с выступающей секцией, направлен на юго-запад к Гончей улице. Окна прямоугольные, окна первого этажа северного торца заложены, окна второго этажа фасада и торцов увенчаны треугольными сандриками. Южнее к дому примыкает 4-этажное офисное здание.   

Черниговская мужская торговая школа была основана в 1903 году и располагалась в собственном здании на Гончей улице. Дом для школы построен в 1905 году за средства местных меценатов Лизогуба, Гутмана, Маркельса. Имела 3 класса, давала общее и специальное торговое образование. Школа находилась в ведении окружного инспектора учебного отдела Министерства финансов и возглавлялась инспектором. Ликвидирована после октября 1917 года.   

В здании в период 1916—1919 годы в арендованном помещении разместился новосозданный учительский институт, после — еврейская школа. После Великой Отечественной войны здесь размещалось областное статистическое управление, затем — учебный комбинат. Сейчас в здании размещается Черниговский филиал Национальной академии статистики, учёта и аудита.

Примечания

Источники 
 ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ м. ЧЕРНІГОВА ЗА ВИДОМ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРИЧНИЙ, МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
 ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ОПОРНИЙ ПЛАН м. ЧЕРНІГОВА З ВИЗНАЧЕННЯМ МЕЖ І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ (договір від 19.10.2018 р. № 2)
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 890 ЧЕРНІГІВСЬКА ЧОЛОВІЧА ТОРОГОВЕЛЬНА  ШКОЛА 
 З ІСТОРІЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ У ЧЕРНІГОВІ
 Будинок торговельної школи
 Будівля торговельної школи (економічний коледж)

Памятники архитектуры Чернигова
Здания и сооружения, построенные в 1905 году на Украине
1900-е годы в Черниговской области